Лари́са Васи́льева: